Sezon Elitserien rozegrany został na przełomie 2011 i 2012 roku. Był to 37. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Szwecji w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 12 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Färjestads BK, która w finale poprzedniej edycji pokonała Skellefteå AIK 4:1. Mistrzostwo zdobył klub Brynäs IF.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 13 września 2011, a zakończyły się 6 marca 2012 roku. Uczestniczyło w nim 12 drużyn, które rozegrały po 55 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy play-off, w której walczyły o mistrzostwo Szwecji. 

 Tabela

Faza play-off 

Dwie ostatnie drużyny po sezonie zasadniczym rywalizowały o miejsce w kolejnym sezonie Elitserien z czterema najlepszymi drużynami drugiej klasy rozgrywkowej w Szwecji, Allsvenskan. Ostatecznie byt ekstraligowy zachował zespół Timrå IK, a drugie miejsce wywalczył Rögle BK (tym samym z Elitserien po 35 latach występów zdegradowany został klub Djurgårdens IF).

Nagrody 
 Skyttetrofén: Robert Rosén (AIK)
 Guldhjälmen: Jakob Silfverberg (Brynäs)
 Guldpucken: Jakob Silfverberg (Brynäs)
 Najbardziej Wartościowy Zawodnik play-off: Jakob Silfverberg (Brynäs)
 Trofeum Honkena: Viktor Fasth (AIK)
 Trofeum Håkana Looba: Richard Gynge (AIK)
 Trofeum Salminga: Mattias Ekholm (Brynäs)
 Najlepszy pierwszoroczniak sezonu Elitserien: Johan Larsson (Brynäs)
 Rinkens riddare: Jakob Silfverberg (Brynäs)
 Guldpipan: Ulf Rönnmark

Bibliografia 
 Wyniki na stronie scoresway.com
 Terminarz

Hokej na lodzie w Szwecji
2011 w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2011 w Szwecji
2012 w Szwecji